Благода́тное () — село в Долинском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 131 человек. Почтовый индекс — 28540. Телефонный код — 5234. Занимает площадь 0,792 км². Код КОАТУУ — 3521982502.

Местный совет 
28540, Кировоградская обл., Долинский р-н, с. Гуровка

Ссылки 
 Благодатное на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Долинского района (Кировоградская область)